Esistono più comuni francesi con questo nome

Doudeauville (Passo di Calais) – nel dipartimento del Passo di Calais nella regione dell'Alta Francia
Doudeauville (Senna Marittima) – nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia